Harper Valley P.T.A. ist der Titel folgender Werke:
 Harper Valley P.T.A., von Tom T. Hall komponierter Country-Song (1968)
 Harper Valley P.T.A., Originaltitel von Die Rache der blonden Hexe, US-amerikanischer Spielfilm von Richard C. Bennett (1978) 
 Harper Valley P.T.A. (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1981–1982)